Show може значити:

Альбоми 

 Show (альбом The Cure), 1993
 Show (альбом After Crying), 2003
 Show (альбом The Jesus Lizard), 1994